Zmagania kobiet do 57 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 18 sierpnia w hali Carioca Arena.

Harmonogram 
Czas BRT (UTC−03:00)

Rozstawione zawodniczki 
 Jade Jones
 Eva Calvo Gómez
 Hidaja Malak Wahba
 Júlia Vasconcelos
 Nikita Glasnović
 Mayu Hamada
 Ana Zaninović
 Carolena Carstens

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016